

Якупово — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Якупово — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Якупово — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Якупово — село, Куюргазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Новоякупово
 Староякупово